

Niemcy 
 Kamenz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Kamenz – były powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kamieniec Ząbkowicki

Zobacz też 
 Kamenz-Schönteichen